Марија Ђузепа Робучи-Наргисо ( 20. март 1903 – 18. јун 2019) била је италијанска суперстогодишњакиња која је у време своје смрти била најстарија жива особа у Европи и друга најстарија жива особа на свету. Од миља су је звали "Нона Пепа".

Биографија

Рани живот и породица 
Рођена је 20. марта 1903. у месту Пођоло у провинцији Фођа у регији Апулија. Њени родитељи сју били Антонијо и Марија Мишела Робучи. За Николу Нагрисо удала се 3. децембра 1928. Никола је умро 1982. Породица Наргисо је била у финансијским проблемима у годинама после Другог светског рата.

Са супругом је имала петоро деце: Анђело, Концета (која је касније постала монахиња по имену сестра Николета), Антонио, Ђузепе и Филомена. Њен син Анђело је 2015. имао 86. година.

Каснији живот и смрт 
Њен стоти рођендан 2003. године приказан је у телевизијској емисији Ла вита ин дирета на канал Раи Уно. У то време је још увек могла да цепа дрва. У 111. години још увек је могла да хода, али је 2014. сломила кук након пада и оперисана.

Марија је 26. маја 2019. године, у 116. години, гласала на изборима за Европски парламент. Умрла је у Пођоло у регији, Апулија, 18. јуна 2019. у доби од 116 година и 90 дана. Своју дуговечност приписивала је доброј исхрани, вери у Бога, избегавању алкохола и позитивном начину размишљања. У тренутку своје смрти, Марија је била трећа најстарија Европљанка чију је старост потврдила Геронтолошка истраживачка група. Са 116 година и 90 дана, она је друга најстарија Италијанка икада забележена. Она је такође била последња потврђена Европљанка рођена 1903. године.

Референце 

Рођени 1903.
Умрли 2019.
Суперстогодишњаци